Miskolcon két Grünfeld-ház található:
 Grünfeld-ház (Miskolc, Széchenyi utca)
 Grünfeld-ház (Miskolc, Szemere utca)